Die Betway UK Championship 2018 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2018/19, das vom 27. November bis zum 9. Dezember 2018 im Barbican Centre im nordenglischen York ausgetragen wurde.

Titelverteidiger Ronnie O’Sullivan wiederholte seinen Triumph mit einem 10:6-Finalsieg gegen Mark Allen. Für O’Sullivan war es der 7. Titelerfolg bei der UK Championship und der insgesamt 34. Gewinn eines Ranglistenturniers. Außerdem ist O’Sullivan mit diesem 19. Sieg bei einem Triple-Crown-Turnier nun alleiniger Rekordhalter vor Stephen Hendry.

Größte Überraschung des Turniers war das Erstrundenaus des Weltranglistenersten Mark Selby gegen den Amateurspieler James Cahill.

Preisgeld 
Gegenüber 2017 blieb das Preisgeld unverändert.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 15.000 £.

Turnierplan 
123 Profispieler hatten für das Turnier gemeldet. Es kamen demnach fünf Amateure als Nachrücker ins Spiel. Die erste Runde wurde an den drei Novembertagen von Dienstag bis Donnerstag ausgetragen. Der Freitag war frei und ab Samstag spielten dann die verbliebenen 64 Spieler weiter. Auch die Fernsehübertragung begann mit Runde 2 am Samstag.

A = Amateurspieler (qualifiziert über die Q-School-Order-of-Merit)

Erste Runde bis Achtelfinale 
Die größte Überraschung der ersten Runde war der Sieg des Amateurs James Cahill über den Weltranglistenersten Mark Selby, aber es schieden weitere Spitzenspieler gegen weit tiefer in der Rangliste stehende aus. So Shaun Murphy gegen Chen Feilong, Ryan Day gegen Joe O’Connor, Anthony McGill gegen Lu Ning und Liang Wenbo gegen Sam Baird. John Higgins schaffte mit Mühe einen Erstrundensieg gegen Dechawat Poomjaeng.

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks 
61 Spieler erzielten während des Turniers zusammen 137 Century-Breaks. Im Viertelfinale erzielte Mark Allen das 400. Century seiner Karriere. Er ist der 12. Spieler, der diese Marke erreichte.

Quellen 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in York